Horak ou Horák peut désigner :

Patronyme 
Horak ou Horák est un nom de famille notamment porté par :

  (1966- ), chanteuse autrichienne (soprano),
  (1838–1893), professeur de piano tchèque,
  (1937- ), biologiste autrichien,
  (1927–2010), historien autrichien,
  (1927- ), pianiste autrichien,
  (1914–1995), musicien slovène,
 ,
  (1951- ), artiste allemand du cinéma,
 Jiří Horák (1924–2003), militant et homme politique tchèque,
  (1898–1978), homme politique autrichien,
 Josef Horák (1931–2005), musicien tchèque,
 ,
  (1980- ), footballeur tchèque,
 Pavel Horák (1982- ), joueur de handball tchèque,
 Radek Horák (1986- ), joueur de handball tchèque,
 ,
 Václav Horák, pseudonyme de ,
 Václav Emanuel Horák (1800–1871), compositeur tchèque,
 Walter Horak (1931-2019), footballeur autrichien.

Homonymie de patronyme